Il singolare del torneo di tennis Carisap Tennis Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniele Bracciali che ha battuto in finale Cristian Villagrán 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Jean-Christophe Faurel (secondo turno)
 Daniele Bracciali (Campione)
 Iván Navarro (quarti di finale)

 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Andrés Dellatorre (primo turno)
 Giorgio Galimberti (semifinali)
 Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carisap Tennis Cup 2004